Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2019 wurde ein Mannschaftswettbewerb für gemischte Mannschaften aus je zwei Frauen und Männern eines Landes ausgetragen.

Mannschaftsspringen Normalschanze HS109 
Der Wettkampf wurde am 2: März 2019 ausgetragen. Die besten acht Mannschaften nach dem ersten Durchgang durften den zweiten Wertungsdurchgang absolvieren. Die Frauen erhielten einen deutlich längeren Anlauf als die Männer.

Die zweite kasachische Springerin wurde wegen zu langer Ski (Verstoß gegen Regel 1.2.1.1) disqualifiziert.

Quellen 
 Ergebnisse auf der Homepage der FIS, abgerufen 23. März 2021

Weblinks 

Skispringen Mixed
Mixed 2019
Sportveranstaltung in Innsbruck
Skispringen (Österreich)